Пол Карафо́тис (; род. 23 марта 1963, Сомервилл, Массачусетс, США) — американский актёр и режиссёр. Наиболее известен по роли Гарольда Дайера в телевизионной драме «Тихая пристань».

Биография 
Третий из шестерых детей в греческой семье. Его предки иммигрировали в США из Греции в 1918 году. Оба родителя Пола родились в Сомервилле, Массачусетс. Окончил среднюю школу в Сомервилле.

В возрасте 18 лет уехал в Нью-Йорк, и в 20 лет начал актёрскую карьеру.

Имеет сына Чарли.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Википедия:Биографии современников
Киноактёры США